Kommentar kan avse:

 Kodkommentar – ett avsnitt programkod i ett datorprogram som ligger mellan särskilda markörer, och därför inte tas med i kompilering eller exekvering
 Kommentar (tidskrift) – en svensk papperstidning 1968-1997
 Textkommentar – en kommentar som tillfogats en text